Codington fait notamment référence à :
 Comté de Codington, un comté du Dakota du Sud,
 , un bateau de guerre américain de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi :